Spartathlon er et 246 kilometer langdistanceløb (ultraløb) i Grækenland, som opstod som officielt løb i 1983
.

Mænd

Kvinder

Alle tiders Top 50

Danskere 
Der er én dansker, der fortjener at blive fremhævet, Lars Skytte Christoffersen. Han blev nummer tre i 2008 og nummer to i 2009 og har en bedste tid på 24:31:45.

Siden Spartathlon opstod i 1983 har 24 danskere genemført løbet.

Noter

Eksterne henvisninger 

 Official Website for Spartathlon 
 Rune Larsson's advice to Spartathlon runners  
 John Foden's article on how the Spartathlon has changed over the years  
 John Foden's article on time spent at refreshment points  

Ultramaratonløb
Etableret i 1983
Sparta
Sport i Grækenland